

Note

Collegamenti esterni 

Calciatori della Nazionale cipriota